Il singolare del torneo di tennis WTA Sydney 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Betty Stöve 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong (secondo turno)

 Martina Navrátilová (Campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Sydney 1976